Жіночий турнір з баскетболу на літніх Олімпійських іграх 2020 проходив в Токіо з 26 липня по 8 серпня 2021 року. Матчі групового етапу та плей-оф відбувалися на «Сайтама Супер Арена».

Календар

Кваліфікація

Груповий етап

Група А

Група B

Група C

Плей-оф

Чвертьфінали

Півфінали

Матч за третє місце

Фінал

Підсумкова таблиця

Примітки

Посилання 
 Баскетбол на літніх Олімпійських іграх 2020  

Баскетбол на літніх Олімпійських іграх 2020
Липень 2021
Серпень 2021